Hulu Sungai Selatan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 233.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Hulu Sungai Selatan ist Kandangan.

Geographie 
Hulu Sungai Selatan liegt im Westen von Kalimantan Selatan im Binnenland. Es grenzt im Norden an die namensverwandten Regierungsbezirke Hulu Sungai Utara und Hulu Sungai Tengah. Im Westen grenzt es an den Kabupaten Kotabaru und im Süden an Banjar und Tapin. Administrativ unterteilt sich Hulu Sungai Selatan in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 148 Dörfern,  davon 144 Desa und 4 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Hulu Sungai Selatan 233.157 Menschen, 117.250 Männer und 115.907 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 233 Personen pro Quadratkilometer. Fast 100 Prozent der Einwohner sind Muslime, es gibt nur kleine Minderheiten von Christen (Protestanten und Katholiken), Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)